A Morpheus szóhoz több szócikk is tartozik:

 Morpheus, egy magyar heavy/power metal zenekar
 Morpheusz és Morpheus, a görög és latin mitológia egyik alakja
 Morpheus, egy fájlcserélő kliens
 Morpheus, a Csillagkapu sci-fi sorozat 10. évadjának második epizódja
 Morpheus, a Mátrix trilógia szereplője